Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Heineken Open) vond plaats van 16 tot en met 22 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op hardcourt­buiten­banen van het Shanghai Xian Xia Tennis Center.

De Nederlander Sjeng Schalken bereikte beide finales – hij verloor de eindstrijd in het enkelspel maar won de titel in het dubbelspel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema ATP
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

2000
Shanghai